Khasán steht für:
 Chassan, Siedlung städtischen Typs in Russland
 Alexander Harder-Khasán, deutscher Kunstmaler